Barberolle ist der Familienname folgender Personen:
 Émile Barberolle, französischer Ruderer
 Ernest Barberolle (1861–1948), französischer Ruderer